Platz der Deutschen Einheit steht für:

 Platz der Deutschen Einheit (Braunschweig)
 Platz der Deutschen Einheit (Bremen)
 Platz der Deutschen Einheit (Cottbus)
 Platz der Deutschen Einheit (Darmstadt)
 Platz der Deutschen Einheit (Dessau-Roßlau)
 Platz der Deutschen Einheit (Dorsten)
 Platz der Deutschen Einheit (Düsseldorf)
 Platz der Deutschen Einheit (Hamburg)
 Platz der Deutschen Einheit (Hamm)
 Platz der Deutschen Einheit (Kassel)
 Platz der deutschen Einheit (Nürnberg)
 Platz der Deutschen Einheit (Osnabrück)
 Platz der Deutschen Einheit (Wiesbaden)
	

Siehe auch:
 Platz Zur Deutschen Einheit in München